Ха́нси Мю́ллер (; 27 июля 1957, Штутгарт) — немецкий футболист, играл на позиции полузащитника.

Карьера 
Родился в Штутгарте, занимался в футбольной школе «Рот». По окончании школы взят в главную команду города — «Штутгарт», которая находилась в то время во второй Бундеслиге. Ханси дебютировал за неё 24 января 1976 года в матче против «Пирмасенса», закончившемся победой швабов со счётом 5:3. Три мяча у «Штутгарта» забил Ханс-Йоахим Веллер, Ханси заменил после первого тайма Эрвина Хадевича.

Всего за «Штутгарт» Ханси провёл 186 матчей и забил 65 мячей, становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата Германии.

Перед сезоном 1982/83 Ханси перешёл в «Интер», чтобы напомнить Старому Свету о своей игре, но переезд в Италию не получился удачным. За два сезона в «Интере» он провёл всег 48 матчей, а последующий переход в «Комо» был откровенным шагом назад.

В 1985 году уехал доигрывать в Австрию, в только что создающийся клуб «Сваровски-Тироль», который в скором времени стал тренировать великий Эрнст Хаппель. Под его руководством команда смогла дойти до полуфинала кубка УЕФА, а также выиграть дважды чемпионат Австрии. Всего за «Сваровски-Тироль» Ханси провёл 103 матча и забил 35 мячей.

Карьера в сборной 
Дебютировал в сборной 1 июня 1978 года, когда ему ещё не было двадцати одного года. Тогда проходил чемпионат мира 1978 года и немцы играли первый матч в своей группе против национальной команды Польши. Матч закончился вничью 0:0, Ханси вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч. Со сборной Мюллер выиграл чемпионат Европы 1980 года и стал обладателем серебряной медали чемпионата мира 1982 года. Всего за сборную Ханси провёл 42 игры и забил 5 мячей.

Жизнь после футбола 
В 2000/01 годах был директором «Штутгарта» по маркетингу. Покинуть эту должность его заставил огромный резонанс от ссоры с Карл-Хайнцем Фёрстером, который был тогда спортивным директором команды и который тоже покинул свой пост.

В 2006 году был послом от Штутгарта на чемпионате мира 2006 года и, по просьбам австрийцев, которые помнили его как игрока, от Инсбрука в 2008 году на чемпионате Европы 2008 года.

На свой 50-й день рождения, 27 июля 2007 года организовал товарищеский матч между сборными Италии и Германии, в память о финале мирового первенства 1982 года. В матче принимали участие такие звёзды как Карл-Хайнц Румменигге, Хорст Хрубеш, Карл-Хайнц и Бернд Фёрстеры, Клаудио Джентиле, Паоло Росси. Кроме того, в матче приняли участие в качестве приглашнных Михаэль Шумахер и Эрос Рамаццотти. Матч закончился вничью 4:4.

Статистика выступлений

Достижения 
Сборная Германии
 Чемпион Европы 1980 года
 Серебряный призёр чемпионата мира 1982 года

«Штутгарт»
 Серебряный призёр Бундеслиги: 1978/79
 Бронзовый призёр Бундеслиги: 1979/80, 1980/81

«Сваровски-Тироль»
 Победитель Чемпионата Австрии: 1988/89, 1989/90
 Обладатель Кубка Австрии: 1988/89
 Финалист Кубка Австрии: 1986/87, 1987/88

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Комо»
Игроки ФК «Ваккер» Инсбрук (1915)
Игроки ФК «Сваровски-Тироль»